Para la primera versión conducida por Marco Antonio Regil, véase 100 mexicanos dijeron.
100 mexicanos dijieron [sic], conocido de 2009 a 2012 como El Vítor presenta: 100 mexicanos dijieron es la segunda versión mexicana actual del célebre concurso estadounidense Family Feud. El programa se emitió en varias temporadas durante este lapso de tiempo: entre octubre de 2009 y noviembre de 2019, estrenándose su última temporada ese mismo año. Actualmente se emiten repeticiones de programas pasados en el canal de paga Unicable y de lunes a viernes por Las Estrellas.

Gameplay 
Dos equipos de personalidades famosas, formadas de 4 concursantes, compiten representando a una familia para nombrar las respuestas más populares a preguntas de encuestas reales que la gente de diferentes partes de México respondía, con el fin de ganar distintos premios.

Producción 
Este programa fue producido en su primera temporada por Televisa y FremantleMedia estrenándose el día 4 de octubre de 2009 y finalizando a inicios de 2010, emitiéndose todos los domingos a las 6:30 de la tarde por El Canal de Las Estrellas. El programa fue presentado por Adrián Uribe, en su personaje de "El Vítor",(Personaje de La Hora Pico) bajo la producción de Guillermo del Bosque. Esta temporada fue patrocinada por la tienda de autoservicio Chedraui y los sorteos del trébol. La forma del gameplay cambió con respecto a su predecesora con Marco Antonio Regil, siendo compuesta por 4 rondas: 1 sencilla, 1 doble y 2 triples. El equipo de famosos que tuviera el puntaje más alto al terminar las 4 rondas, participaba en las "preguntas rápidas", en donde podían ganar hasta $100,000 MXN en monedero electrónico Chedraui, autos del año, viajes y casas. Esto se determinaba mediante una ruleta que se giraba al finalizar las 4 rondas. El equipo perdedor recibía para su familia $25,000 MXN en monedero electrónico Chedraui.

La segunda temporada comenzó en abril de 2010 en el Canal de las Estrellas como parte del bloque Tardes de Concurso, en conjunto con Atínale al Precio, emitiéndose los martes y jueves a las 3 de la tarde por el mismo canal, finalizando a inicios de 2011. En esta temporada se cambió nuevamente el formato del gameplay, siendo ahora 2 rondas sencillas, una doble y una triple, y la diferencia en las "preguntas rápidas", es que ahora se podían ganar hasta $100,000 MXN en efectivo, hasta $125,000 MXN en monedero electrónico Chedraui y autos del año.

La tercera temporada se estrenó a mediados del año 2011 y cambiando de horario a los domingos a las 7 de la noche. A partir de este año, las temporadas se grabaron en formato panorámico (16:9 HDTV). El formato del programa continuaba siendo igual al de 2010, así como los premios otorgados.

La cuarta temporada se estrenó en el año 2012. La temporada se distingue por su escenografía, de fondo negro y elementos que cambian de color. Ésta fue la última temporada en la cual la empresa Chedraui fue la patrocinadora del programa.

Durante 2013 y 2016, en los fines de semana, en el Canal de Las Estrellas se retransmitían programas de las temporadas de 2011 y 2012, con la diferencia que se censuraba el logotipo de Chedraui, debido a que ya había finalizado su patrocinio. De igual manera se cortaban las escenas presentando los premios y el giro de la ruleta, dejando únicamente las rondas y las "preguntas rápidas".

La quinta temporada se estrenó el 28 de abril de 2017, producida por Televisa ahora en asociación con FremantleMedia México, comenzando todos los domingos a las 7 de la noche por Las Estrellas. Cambió su horario a los sábados a las 11 de la noche a partir de julio y finalizó en octubre del mismo año, teniendo repeticiones hasta el mes de diciembre. En esta temporada se cambió nuevamente de escenografía, siendo muy parecida a la versión original de Estados Unidos. Los cambios en el gameplay fueron nulos, mientras que para los premios, debuta una nueva presentadora y edecán, la brasileña Katelen Covolo, y la ruleta ahora es fija y lo que gira es una flecha roja a su alrededor. En esta temporada los premios para los ganadores de las "preguntas rápidas" iban de $60,000 MXN hasta $125,000 MXN en efectivo, y la familia perdedora se llevaba $25,000 MXN. Mientras la nueva temporada se emitía en Las Estrellas, en el canal Gala TV se realizaban retransmisiones de programas pasados de las temporadas de 2011 y 2012, de igual forma censurando el logotipo de Chedraui.

El 8 de mayo de 2019, se confirmó una sexta temporada del programa, y se estrenó el domingo 2 de junio del mismo año a las 9 de la noche por Las Estrellas. Debido a su aceptación, fue emitida también de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. En julio del mismo año, hubo un ajuste en la barra de programación de Las Estrellas, por ello, el programa pasó a emitirse los martes, jueves y viernes, conservando su horario. En julio de 2019 finalizaron sus grabaciones, y hasta el mes de septiembre, se emitieron repeticiones los domingos a las 10 de la noche. En esta nueva temporada no hubo cambios al formato del programa, mientras que para la presentación de los premios debuta Thuany Martins, y se sustituye la ruleta por el llamado "tablero de la suerte", en el cual, uno de los miembros de la familia ganadora debía escoger uno de los 12 números mostrados, y lo que estuviera detrás de ese número, sería el premio por el cual jugarían en las "preguntas rápidas". El premio iba desde los $50,000 MXN hasta los $100,000 MXN. La familia perdedora recibía $20,000 MXN de premio.

La séptima y última temporada se estrenó el 11 de noviembre de 2019, y a partir del 19 del mismo, establece su horario de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. En esta temporada se realizaron varios cambios en el formato del juego. Ahora, en las rondas participan 3 concursantes de una familia diferente, capitaneados por un famoso. En enero de 2020, se estrena una nueva “versión VIP”, la cual conserva el formato de juego anterior, emitida los domingos por la noche como parte de la barra denominada “Domingos de Sofá”. En febrero de 2020, las emisiones de lunes a viernes son retiradas tras la finalización de las grabaciones, debido a que Adrián Uribe fue llamado para protagonizar la telenovela “Como Tú No Hay 2”.

Ocasionalmente se exhiben repeticiones de la temporada 7 de lunes a viernes a las 1:30 Las Estrellas, mientras que por el canal Unicable se emiten las temporadas 4 y 5, aunque esta vez sin censurar el logo de Chedraui como se venía haciendo anteriormente, trayendo de vuelta las escenas del giro de la ruleta y la presentación de los premios.

Formato 
Cada ronda comienza con una pregunta "cara a cara" que sirve como un lanzamiento entre dos concursantes opuestos. El conductor hace una pregunta de la encuesta que se planteó previamente a un grupo de 100 mexicanos. Un cierto número de respuestas están ocultas en el tablero, clasificadas por popularidad de las respuestas de la encuesta. Solo las respuestas de al menos dos personas pueden aparecer en el tablero. Para ganar el derecho a responder, ambos concursantes golpearán la botonera y quien haya apretado primero el botón, responderá la pregunta otorgada por el conductor; Si es la número 1 o la más popular de la encuesta, su familia inmediatamente gana derecho a seguir respondiendo. De lo contrario, el oponente responde y el miembro de la familia que proporciona la respuesta de mayor rango toma el control. Si ninguna de las respuestas de los concursantes está en el tablero, los otros ocho concursantes tienen la oportunidad de responder, uno a la vez desde lados alternos, hasta que se revele una respuesta. 

El equipo con el control de la pregunta intenta ganar el round adivinando todas las respuestas ocultas restantes, y cada miembro da una respuesta en secuencia. Dar una respuesta que no está en el tablero, o no responder dentro del tiempo asignado, gana un "strike". Si el equipo gana tres strikes, sus oponentes tienen una oportunidad de "robar" los puntos para el round adivinando cualquier respuesta oculta restante; De lo contrario, los puntos se devuelven al equipo que originalmente tenía el control. Si los oponentes tienen la oportunidad de "robar" los puntos, entonces solo el capitán de su equipo debe responder la pregunta. Sin embargo, el capitán del equipo tiene la decisión final de decir qué respuesta se da. Cualquier respuesta oculta restante en el tablero que no se haya adivinado se revela al final de la ronda.

Mientras un equipo tiene el control de la ronda, los miembros no pueden discutir posibles respuestas entre ellos; Cada persona debe responder individualmente. Sin embargo, el equipo opuesto puede reunirse en preparación para un intento de robo, y su capitán debe responder por ellos cuando se hace tal intento. Esto ocurre cuando el equipo que lleva el control anota dos "strikes" y el conductor les pide que preparen robo.

El equipo ganador en cada ronda obtiene el total de puntos para todas las respuestas reveladas a esa pregunta, incluidas las que se dieron durante el enfrentamiento, y a medida que avanza el juego, se juegan las dos últimas rondas por valor de punto doble o triple. El equipo con más puntaje acumulado, tendrá derecho a participar en la modalidad conocida como las "preguntas rápidas".

Preguntas Rápidas 
En esta modalidad del juego, dos miembros del equipo ganador, o de la familia que los representa, juegan para tener la oportunidad de ganar un premio, ya sea un bono en efectivo, casas, autos del año etc. Esto fue cambiando mientras transcurrían las temporadas. 

Un concursante se queda en el escenario con el conductor, mientras que el otro se oculta en la llamada "cabina del silencio" con auriculares para que no pueda ver ni escuchar la primera parte del juego. Al primer concursante se le hacen cinco preguntas y tiene un límite de 20 segundos para responderlas. El reloj comienza a correr después de que el conductor dijera la primera pregunta, y el primer concursante puede pasar una pregunta y volver a ella después de que se hayan hecho las cinco preguntas, si quedaba tiempo.

Después de que el primer concursante haya respondido las cinco preguntas o se haya agotado el tiempo, el conductor pide que oculten las respuestas del tablero, excepto el puntaje, y luego se saca al segundo concursante para responder las mismas cinco preguntas. Se siguen las mismas reglas, pero el límite de tiempo se extiende a 25 segundos; Además, si el segundo concursante duplica una respuesta dada por el primero, suena un timbre y debe dar otra respuesta. Si los dos concursantes alcanzan un total combinado de 200 puntos o más, el equipo gana el premio mencionado.

Referencias 
https://web.archive.org/web/20100808234257/http://www.televisa.com/canal-de-las-estrellas/programas/184597/100-mexicnos-dijieron

https://web.archive.org/web/20110807055839/http://www.televisa.com/canal-de-las-estrellas/programas/184597/100-mexicnos-dijieron